Гаухаршад бегим, (), (1379—1457) (, альтернативное правописание: Gawharshād), была представительницей тюркской аристократии и женой правившего в Герате тимурида Шахруха, младшего сына эмира Тимура.

Биография 
Значение имени «Радостный изумруд» или «Яркий изумруд» на персидском языке.

Была дочерью Гиас ад-Дин Тархана, важного и влиятельного представителя знати того времени. Он происходил из тюркского племени кишлик. Звание тархан было дано семье лично Тамерланом. Стала женой Шахруха и матерью шестерых детей. В числе её сыновей были: знаменитый астроном Улугбек и основатель академии художеств в Герате Гияс ад-Дин Байсонкур ибн Шахрух (также Байсунгур-мирза). Кроме них у неё был сын Мухаммад Джуки и три дочери.
 
Гаухаршад играла важную роль в истории Тимуридов. Она и её муж своим щедрым патронажем искусств привлекали ко двору известных художников, архитекторов, философов и поэтов. В эту эпоху в Герате жил выдающийся персидско-таджикский поэт Абдурахман Джами. 

По приказу Гаухаршад бегим был построен архитектурный комплекс в Герате, включавший в себя мечеть, медресе и мавзолей.

После смерти своего мужа в 1447 году Гавхаршад привела к власти одного из своих внуков. Еще в течение десяти лет она продолжала играть большую роль в политике империи, простиравшейся от Тигра и до границ Китая. 

Гаухаршад была казнена 19 июля 1457, тогда ей было уже за 80, по приказу султана Абу Саида.

Могила Гаухаршад бегим расположена рядом с медресе, который она построила, и от которого до сего дня остались лишь минареты.

Память 
У Гавхаршад была своя мечеть («Мечеть Гаухаршад»), построенная в 1418 в Мешхеде.

Женский университет в Кабуле, открытый в 2003, назван в честь Гавхаршад.

Галерея

См. также

Примечания 

Тимуриды
История Афганистана
История Ирана
Персоналии:Герат
Персоналии:Хорасан